Špitalič je lahko:

 Špitalič, Občina Kamnik
 Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Občina Slovenske Konjice

Glej tudi 

 Špital